|-
| 134901 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134902 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134903 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134904 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134905 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134906 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134907 - ||  || 21 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134908 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134909 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134910 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134911 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134912 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134913 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134914 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134915 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134916 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134917 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134918 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134919 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134920 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134921 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134922 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134923 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134924 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134925 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134926 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134927 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134928 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134929 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134930 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134931 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134932 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134933 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134934 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134935 - ||  || 21 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 134936 - ||  || 22 ianuarie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 134937 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134938 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134939 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134940 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134941 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134942 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134943 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134944 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134945 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134946 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134947 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134948 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134949 - || 2001 CR || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134950 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134951 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134952 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134953 - ||  || 4 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134954 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134955 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134956 - ||  || 17 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134957 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134958 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134959 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134960 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134961 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134962 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134963 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134964 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134965 - ||  || 17 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134966 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134967 - ||  || 16 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134968 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134969 - ||  || 1 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134970 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134971 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134972 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134973 - || 2001 FA || 16 martie 2001 ||  || 
|-
| 134974 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134975 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134976 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134977 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134978 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134979 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134980 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134981 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134982 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134983 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134984 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134985 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134986 - ||  || 17 martie 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 134987 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134988 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134989 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134990 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134991 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134992 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134993 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134994 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 134995 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134996 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134997 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134998 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 134999 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135000 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-